Domingo Navas Spínola fue un político, escritor, impresor y traductor venezolano.

Biografía 
No hay datos registrados que puedan proporcionar referencias exactas para construir una biografía completa, pero sí existen cabos sueltos que dan una idea de la personalidad y las actividades que realizaba Navas Spínola.

Siendo aún muy joven asistía a la tertulia de los Ustáriz: Luis y Francisco Javier, a fines del siglo XVIII, junto con intelectuales como Vicente Salias y Andrés Bello, de quién fue amigo. Se ha dicho que estudió en la Universidad de Caracas, pero si así fue no llegó a graduarse.

En julio de 1811 durante la Primera República se menciona a un domingo Navas entre los oficiales del Batallón de Milicias de Blancos del Guaire, después colaboró con las autoridades realistas, siendo en 1816 secretario de la Junta de Secuestros en Caracas. En mayo de 1821 fue nombrado por el Ayuntamiento realista Caracas juez de censura de imprenta . Después de la Batalla de Carabobo celebrada en 1821 permaneció en Caracas y se incorporó al servicio de la República. En 1822 formó parte de la comisión designada para estudiar el establecimiento de las escuelas de primeras letras en el país. Ese mismo año figura entre los promotores del periódico El venezolano de 1822 a 1824 que Inicia con una oposición cívica, liberal y federalista respecto al gobierno central de Bogotá. En 1823 fue secretario de la Junta de Educación de Caracas, cuya presidencia ejercía Carlos Bello.  Al ser expulsados de Venezuela ese mismo año los españoles que se habían quedado después de la Batalla de Carabobo, Navas Spínola adquiere el taller de impresión español Juan Gutiérrez Díaz e inicia sus actividades como impresor editor.

Impresor y editor 
Navas Spínola inicia su obra de impresor en 1823. No fue muy copiosa su producción impresa, aunque muy selecta y de enorme significación cultural. Es posible que por las actividades publicadas la imprenta, poco tiempo después, haya pasado a otras manos. Entre las publicaciones hechas por él se destaca la reimpresión (con pie de imprenta de 1824 pero terminada en 1825) de la Historia de la conquista y población de la provincia de Venezuela, del historiador José de Oviedo y Baños. Colaboraron con él en este proyecto editorial Pedro Pablo Díaz y José Luis Ramos, este último renuncia en 1824 al cargo que ejercía de censor de teatros (o de obras teatrales) en la ciudad de Caracas y es sustituido por Navas Spínola.

Su producción más importante no ya como impresor y traductor sino como escritor es la tragedia en 5 actos Virginia, impresa en el taller caraqueño de Tomás Antero en 1824, y representada por primera vez el 5 de julio de este año en Caracas, y luego el 28 de octubre siguiente con motivo del onomástico del Libertador. Esta tragedia ha sido considerada la obra teatral más importante del estilo neoclásico escrita en Venezuela. En 1825, junto con Carlos Bello y otros ciudadanos fue nombrado juez de hecho para entender en los litigios relativos a la libertad de imprenta.

Ese mismo año sale de su taller la obra titulada Varias discurso del ciudadano Francisco Antonio Zea. En 1826 reedita el libro escrito por el alemán Pedro Creutzer, al servicio de la causa independiente en el Perú, titulado Las ilustres americanas de la influencia de las mujeres en la sociedad y acciones ilustres de varias americanas, y ese mismo año imprime Navas Spínola en su taller el Reglamento de policía formado por la muy ilustre Municipalidad de Caracas. En enero de 1826 Navas Spínola es elegido presidente de la Municipalidad de Caracas, y como tal le corresponderá participar en los sucesos que desembocaron en la revolución de La Cosiata. El 16 de enero de 1826 firma la comunicación oficial de la Municipalidad, dirigida a la Cámara de Representantes de Bogotá, protestando contra el procedimiento empleado en Caracas por el general José Antonio Páez para el alistamiento de la milicia. En mayo de ese año firma también como presidente del Ayuntamiento en la acta con que Caracas se adhiere al movimiento de La Cosiata.  Su participación en este, sin embargo, no se limitará al cumplimiento de las obligaciones que le impone su cargo, pues figura como uno de los más radicales partidarios de la separación con Venezuela de la Gran Colombai, por lo menos de la adopción del sistema federal en esta República.

Hacia octubre - noviembre de 1826 se empieza a imprimir en su taller la obra titulada El Federalista escrita en inglés por Hamilton Jake y Madison ciudadanos de las América del Norte y traducida al español por una sociedad de amigos. En una advertencia que figura debajo del título se expone que la traducción se había empezado antes de iniciarse el movimiento del 30 de abril de 1826 en Valencia, La Cosiata, pero los editores retuvieron la circulación hasta que el 5 de octubre de ese año los pueblos se pronunciaron por la Federación.

Traductor 
Realizaba traducciones de diferentes idiomas. En la revista LiceoVenezolano de Caracas en julio de 1842, se publicó la traducción, hecha por Navas Spínola, de una Oda de Horacio. Tradujo impresiones hechas por él mismo.

Muerte 
Tal vez se marchó de Caracas, después de los sucesos antes descrito no se supo más nada de él.

Referencias

Escritores de Venezuela
Políticos de Venezuela
Traductores de Venezuela